Byaku est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du nécromancien de l'étoile Céleste du Fantôme, il est sous les ordres de Minos du Griffon et participe avec celui-ci et d'autres de ces hommes à l'attaque contre le Sanctuaire dans The Lost Canvas.

Personnage de Saint Seiya